Paragus (geslacht), een geslacht van zweefvliegen;
 Paragus (Dragon Ball), een personage uit Dragon Ball.